

Акшатау — село, Аральський район, Кизилординська область
 Акшатау — село, Уїльський район, Актюбинська область